Bergen Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bergen Mountain (North Carolina)
 Bergen Mountain (Washington)